Митрофа́н Емелья́нович Семёнов ( — ) — член I Государственной думы от Могилевской губернии, крестьянин.

Биография 
Православный, крестьянин деревни Пырковщина Сенненского уезда.

Окончил народное училище. Отбывал воинскую повинность, вышел в запас старшим унтер-офицером. Занимался земледелием.

В 1906 году был избран в члены I Государственной думы от Могилевской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил в Трудовую группу. Выступал по аграрному вопросу.

После коллективизации был колхозником в колхозе «Красный пахарь». В 1938 году жил в деревне Белая Церковь Чашникского района Витебской области. Был арестован, обвинялся по статье 72 УК БССР — антисоветская агитация. 15 февраля 1938 года был приговорен тройкой к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 11 марта 1938 года.

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Белорусский «Мемориал»

Члены Государственной думы Российской империи I созыва

Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1938 году